Arnstein (Neder-Franken), een gemeente in Beieren
Arnstein (Saksen-Anhalt), een gemeente in Saksen-Anhalt
Abdij Arnstein in Rijnland-Palts